Raffauf ist der Familienname von 
 Josef Raffauf (1905), Präsident des kaiserlichen Rechnungshofes
 Wilhelm Jacoby-Raffauf (1866– ?), Landwirt und Abgeordneter